Сен-Марте́н-де-Сен-Мекса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Пуатьє, 22 км на схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 414 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1128,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-де-Сен-Мексан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Сен-Мексан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр